

Anthroponyme

Prénom 
Amadeo est un prénom masculin espagnol. Il correspond à Amédée en français, Amedeo en italien et Amedeus en allemand.

Patronyme 

 Giovanni Antonio Amadeo (~1447-1522), un sculpteur italien de la Renaissance toscane en Lombardie ;
 Mario Amadeo (1911-1983), un auteur argentin.

Toponyme 

 Amadeo, une municipalité de la province de Cavite, aux Philippines.